Медранос има више значења:

 Медранос (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Медранос, Ла Кучиља (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику